Каменная Гора — название населённых пунктов:

Россия 
 Каменная Гора — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Каменная Гора — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Каменная Гора — деревня в Вяземском районе Смоленской области.

Украина 
 Каменная Гора — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Каменная Гора — село в Жолковском районе Львовской области.
 Каменная Гора — село в Костопольском районе Ровненской области.